Lochwiesenbach ist ein Gewässernamen:

 Lochwiesenbach (Mettma), linker Zufluss der Mettma an den Lochhäusern von Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Sulzbacher Lochwiesenbach, rechter Zufluss des Sulzbachs in Sulzbach/Saar, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Siehe auch:
 Lochwiesengraben